Schloss Hardt oder Schloss Hart steht für:

 Schloss Hardt (Großaitingen) im Landkreis Augsburg
 Harter Schlössel in Naarn, Oberösterreich
 Schloss Hart (Edling) in Edling, Landkreis Rosenheim
 Schloss Hart (Kindberg-Hadersdorf), Steiermark
 Schloss Hardt in Thal, Steiermark